Rattay bezeichnet

 die Minderstadt Rataje nad Sázavou in Tschechien
 die Gemeinde Rataje u Kroměříže in Tschechien

Rattay ist der Familienname folgender Personen:
 Klaus-Jürgen Rattay (1962–1981), deutscher Hausbesetzer

Siehe auch:
 Rattey
 Rataj